Арту́р Ри́фович Валика́ев (8 января 1988, Стерлитамак, Башкирская АССР, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник стерлитамакского футбола. Футболом начал заниматься в 6 лет. Первый тренер — Сергей Иванович Кононов. В 2006 году попал в первую команду города — «Содовик», однако первые матчи провёл уже в следующем сезоне. После того как родная команда Валикаева прекратила своё существование, сезон 2008 года отыграл уже в «Урале».

В 2009 году перешёл в «Нижний Новгород» и поначалу у него не очень ладилось, около двух месяцев залечивал травму, потом перестал проходить в состав, однако в конце августа перешёл в «Ростов». Всего за два с половиной сезона в Первом дивизионе сыграл 47 матчей, обычно — на позиции опорного полузащитника. Дебютировал же за ростовчан в выездном матче против «Зенита», выйдя на замену в середине второго тайма. В декабре 2010 года Валикаевым заинтересовался московский «Спартак».

11 января 2011 года подписал контракт со «Спартаком». 18 января 2011 года дебютировал в составе клуба в товарищеской игре с кишинёвской «Дачией».

31 августа 2011 года перешёл на правах аренды в пермский «Амкар». Сыграв 2 матча в чемпионате и матч в кубке, зимой был отправлен обратно в Москву.

8 февраля 2012 года подписал контракт с ярославским «Шинником».

В зимнее трансферное окно 2013 игрок принял решение вернуться на родину и подписал контракт с клубом «Уфой».

В конце июня 2014 года подписал контракт с клубом «Томь». В феврале 2015 до конца сезона был отдан в аренду в «Химик» Дзержинск. Вторую половину сезона 2015/16 повёл в клубе «Сахалин».

11 июня 2016 подписал контракт с эстонским клубом «Нымме Калью». После полутора лет в Эстонии подписал контракт в кипрским «Олимпиакосом» из Никосии.

23 июня 2018 года провёл четвертьфинальный матч Кубка Татарстана за клуб «Бугульма-Рунако» против бугульминского «Энергетика» (3:1) и забил гол. Был заявлен на чемпионат и кубок Татарстана 2018 года.

В 2019 году играл за «Дордой» в Кыргызской премьер-лиге, в 2020 — за «Динамо» (Брянск) в ФНЛ-1, в 2021 году — за «Сморгонь» в высшей лиге Белоруссии. В мае 2022 года сыграл за команду «КССС» (Кирово-Чепецк) в Кубке МФФ «Золотое кольцо», в июне 2022 — игрок «Динамо» (Киров) — команды, участвующей в первенстве МФФ «Золотое кольцо» (III дивизион).

В сборной 
14 ноября 2009 года провёл свой единственный матч за олимпийскую сборную России. Игорь Колыванов зимой 2009 года привлекал Валикаева в молодёжную сборную России, за которую провёл один матч на Кубке Содружества, где проверялся ближайший резерв команды.

Примечания

Ссылки 
 Воспитанник стерлитамакского футбола дебютировал в Премьер лиге

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Игроки ФК «Сахалин»
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Олимпиакос» Никосия
Игроки ФК «Дордой»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Сморгонь»